Појам Стерлинг може да се односи на:
Стерлинг (Шкотска), град у Шкотској
Стерлинг (Колорадо), град у САД у држави Колорадо
Стерлинг (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Стерлинг (Мичиген), град у САД у држави Мичиген
Стерлинг (Канзас), град у САД у држави Канзас
Стерлинг (Оклахома), град у САД у држави Оклахома
Стерлинг (Охајо), град у САД у држави Охајо
Стерлинг (Небраска), град у САД у држави Небраска
Стерлинг (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Стерлинг (Јута), град у САД у држави Јута
Стерлинг (Аљаска), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска
Стерлинг (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Стерлинг (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс 
Стерлинг (Монтана), град у САД у држави Монтана 
Стерлинг (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс 
Стерлинг (Индијана), град у САД у држави Имдијана 
Стерлинг (Ајова), град у САД у држави Ајова 
Стерлинг (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон 
Стерлинг Хајтс, град у САД у држави Мичиген
Округ Стерлинг (Тексас), округ у држави Тексас, САД
Џан Стерлинг, америчка глумица
Џејмс Стерлинг, британски архитекта
Рахим Стерлинг, енглески фудбалер
Џејмс Хачисон Стерлинг, британски филозоф
Стерлинг Сити